Новосе́льский (Новосе́льская) — фамилия и топоним в России.

Носители фамилии

Новосельский 
 Новосельский, Алексей Андреевич (1891—1967) — историк.
 Новосельский, Алексей (лыжник) (род. 1985) — литовский лыжник.
 Новосельский, Валерий Леонидович (род. 1970) — деятель цыганского движения.
 Новосельский, Ежи (1923—2011) — польский художник-иконописец.
 
 Новосельский, Пётр Иванович (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Новосельский, Сергей Александрович (1872—1953) — статистик и демограф, академик АМН СССР.
 Новосельский, Станислав Петрович (?—1918) — нарком внутренних дел Советской Социалистической Республики Тавриды.
 Новосельский, Юрий Владимирович (1895—1975) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1940).

Новосельская 
 Новосельская, Вера Вадимовна (род. 1976) — министр культуры Республики Крым с 2014 по 2021 год, кандидат педагогических наук.
 Новосельская, Лариса Николаевна (род. 1973) — российская биатлонистка.
 Новосельская, Нина Николаевна (1926—1987) — советский художник-график, автор серии линогравюр «Ленинград в блокаде».

Топоним 
 Новосельский — посёлок в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Новосельский — село в Сухиничском районе Калужской области.
 Новосельский — посёлок в Старорусском районе Новгородской области.
 Новосельский — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области.
 Новосельский — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.
 Новосельский — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

См. также 
 Новосельский район
 Новосельский сельсовет
 Новосельский микрорайон — в г. Сарапул (Удмуртия)
 Новосельское